Александр Яковлевич Потапов:
 Потапов, Александр Яковлевич (1911—1984) — начальник комбината «Артёмуголь», Герой Социалистического Труда.
 Потапов, Александр Яковлевич (1944—2011) — советский яхтсмен.